Teatro romano – struttura architettonica di epoca romana
 Teatro romano – teatro romano costruito ad Arles sotto il regno dell'imperatore Augusto
 Teatro romano – teatro romano costruito nell'odierna città bulgara di Plovdiv